Hong Kong Sevens 2006 – szósta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2006 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc piątym turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje, w tym po raz pierwszy Madagaskar. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec lutego 2006 roku. Składy zespołów.

W pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek, także i w drugim czołowa czwórka rankingu pozostała bez porażki. Faworyzowane – pod nieobecność większości składu Nowozelandczyków, który wygrał turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2006 – zespoły Anglii i Fidżi spotkały się w finale. W nim po emocjonującym i wyrównanym pojedynku lepsi okazali się zawodnicy z Europy, dzięki przyłożeniu i podwyższeniu już po końcowej syrenie Bena Gollingsa, który oprócz zdobycia największej liczby punktów w tym turnieju powrócił na czoło klasyfikacji przyłożeń wszech czasów. Anglicy zmniejszyli tym samym stratę do przodujących w klasyfikacji generalnej Fidżyjczyków do sześciu punktów na trzy turnieje przed końcem sezonu – przy przegranej w tym finale byłoby to już punktów osiemnaście.

Normalne bilety kosztowały 880 HKD, z ulgowymi w cenie 300 HKD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
Hong Kong Sevens
2006 w Azji